Parum steht für:
 Parum (Dümmer), Ortsteil von Dümmer, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Parum (Gattung), eine Gattung der Schwärmer
 Parum (Gülzow-Prüzen), Ortsteil von Gülzow-Prüzen, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern